Ван Эрсдэйл:

 Ван Эрсдэйл, Дик (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист.
 Ван Эрсдэйл, Том (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист.